Syberia – terytorium w północnej Azji

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 3 podstawowe
 Syberia – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Syberia – część wsi Bieniec w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Syberia – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Syberia – część wsi Płaza w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Syberia – część wsi Jawornik w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Syberia – część wsi Leśnica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Syberia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Syberia – kolonia wsi Zuzułka w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Miedzna
 Syberia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz
 Syberia – część wsi Rożniaty w woj. podkarpackim, w pow. mielecki, w gminie Padew Narodowa
 Syberia – część wsi Bojano w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Syberia – przysiółek wsi Chycza w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków

Inne 
 Syberia – dawna gmina z siedzibą w Syberia
 Syberia – dawna gromada
 Syberia – osiedle mieszkaniowe w Kuźnicy
 Syberia – góra w Beskidzie Żywieckim
 Syberia – seria komputerowych gier przygodowych:
 Syberia
 Syberia II 
 Syberia 3

Zobacz też 
 Sybir
 Platforma syberyjska